Сенегал поділений на 14 областей.

Область Матам створена в 2002 році з частини Сен-Луї. Області Кафрин, Кедугу та Седіу створені в 2008 році з частин Каолака, Тамбакунди та Колди.